Джордж Кеппель (; 8 апреля 1724, Лондон, Великобритания — 13 октября 1772) — английский аристократ, 3-й граф Албемарл, 3-й виконт Бери и 3-й барон Ашфорд с 1754 года, кавалер ордена Подвязки. Участвовал в Войне за австрийское наследство и разгроме восстания якобитов 1745 года. В 1762 году, во время Семилетней войны, командовал британским флотом, взявшим Гавану.

Семья 
Граф был женат с 1770 года на Энн Миллер, дочери сэра Джона Миллера, 4-го баронета, и Сьюзен Комб. В этом браке родился в 1772 году единственный сын Уильям (умер в 1849), ставший 4-м графом Албемарл.

Предки

Примечания

Литература 
 
 

Графы Албемарл
Кавалеры ордена Подвязки